Тэ́йлор Ра́йли «Тай» Голд (; 17 ноября 1993 года, Стимбот-Спрингс, США) — американский сноубордист, выступающий в хафпайпе и слоупстайле.

 Многократный победитель и призёр этапов Кубка мира (всего - 3 подиума, в том числе - 2 победы);
 Серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров в хафпайпе (2011).

Биография 
Его младшая сестра - Ариэль Голд, также сноубордистка, чемпионка мира в хафпайпе.

Спортивные достижения

Юниорские достижения

Результаты выступлений в Кубке мира

Ссылки 
 
 
 Тэйлор Голд — профиль на сайте TTR (англ.)

Сноубордисты США
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2022 года